Wapen van Beers (Friesland)
Wapen van Beers (Noord-Brabant)